Asseiceira (Rio Maior), een plaats in de Portugese gemeente Rio Maior
 Asseiceira (Tomar), een plaats in de Portugese gemeente Tomar